Il doppio  del Guangzhou International Women's Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Ol'ga Govorcova e Tat'jana Puček erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Edina Gallovits e Sania Mirza hanno battuto in finale Han Xinyun and Liu Wan-ting 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Akgul Amanmuradova /  Alla Kudrjavceva (quarti di finale)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)

  Hsieh Su-wei /  Chanelle Scheepers (quarti di finale)
  Anna Smith /  Yan Zi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Guangzhou International Women's Open 2010